Адолфо Руиз Кортинес има више значења:
 Адолфо Руиз Кортинес (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинес (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинес (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинес, Маранерас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинес (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинес, Морелитос (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинес (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинес (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинес (Коскиви), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинес, Ла Пасторија (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинес (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинес (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинес, Ла Флорења (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинес (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинес (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинес (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику